Gobrias (también Gobares, pero menos usual) es la forma helenizada y castellanizada del nombre persa Gaubaruva, conocido también por sus formas acadias Ugbaru y Gubaru.

Varios personajes históricos persas llevaron este nombre, entre ellos:

Gobrias, general de Ciro el Grande que conquistó Babilonia (539 a. C.).
Gobrias, sátrapa de Babilonia desde cerca de 535 a. C.
Gobrias, según la Ciropedia de Jenofonte, un noble asirio que prestó servicios a Ciro. Se duda de su existencia histórica.
Gobrias, uno de los seis conspiradores que apoyaron a Darío I contra el mago Gaumata el 522 a. C.
Gobrias, hijo de Darío I y Artistona.
Gobrias, nieto del anterior.
Gobrias, uno de los generales de Artajerjes II durante la batalla de Cunaxa.